A eleição municipal de Rio Branco em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era Flaviano Melo (PMDB). Foi eleito o novo prefeito Adalberto Aragão (PMDB), derrotando Luís Pereira (PDS).

Resultado da eleição para prefeito

Primeiro turno 

Rio Branco-AC